Evropsko prvenstvo v atletiki 2010 je dvajseto Evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 27. junijem in 1. avgustom na olimpijskem stadionu v Barceloni, Španija, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in triindvajsetih za ženske.

Rezultati atletov

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Rezultati atletinj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Sodelujoče države 

  (2)
  (6)
  (3)
  (15)
  (5)
  (42)
  (32)
  (2)
  (17)
  (12)
  (10)
  (41)
  (15)
  (17)
  (39)
  (60)
  (2)

  (74)
  (1)
  (72)
  (33)
  (23)
  (6)
  (30)
  (16)
  (73)
  (21)
  (1)
  (25)
  (1)
  (2)
  (2)
  (6)
  (1)

  (2)
  (36)
  (38)
  (71)
  (42)
  (33)
  (105)
  (2)
  (11)
  (19)
  (33)
  (88)
  (41)
  (22)
  (20)
  (62)

Medalje po državah 

2010
Športne prireditve v Španiji
2010 v športu
Šport v Barceloni